Улан хальмг (Красный калмык) — название различных газет на калмыцком языке, выходивших в первый период советского времени в Калмыкии.

 Улан хальмг (1919) — первая калмыцкая газета, издаваемая в 1918—1919 годах калмыцким поэтом Харти Кануковым.
 Улан хальмг (1920) — издание обкома РКП(б) Калмыцкой автономной области.